En Pologne :
 Zębowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;

 Zębowice, village de voïvodie d'Opole et siège de 
 Zębowice, gmina de voïvodie d'Opole.